Мит-Сильсиль () — город на севере Египта, расположенный на территории мухафазы Дакахлия.

Географическое положение 
Город находится на северо-востоке мухафазы, в восточной части дельты Нила, к югу от канала Эль-Бахр-эс-Сагир, на расстоянии приблизительно 38 километров к северо-востоку от Эль-Мансуры, административного центра провинции. Абсолютная высота — 12 метров над уровнем моря.

Демография 
По данным переписи 2006 года численность населения Мит-Сильсиля составляла 31 272 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший гражданский  расположен в городе Порт-Саид.

Примечания 

Города Египта